Marco Tiago Faustino, ismert nevénTiago (Belo Horizonte, 1984. március 23. –), brazil labdarúgó, a CSA (AL) hátvédje.

További információk 

1984-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil labdarúgók
A Grêmio labdarúgói
Az Ipatinga FC labdarúgói
A Feirense labdarúgói
Az Estoril labdarúgói
Az EC Juventude labdarúgói
Az AS Arapiraquense labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek